Белелюбский — русская фамилия. Женская форма Белелюбская.

Известные носители 
 Белелюбский, Амплий Дмитриевич (1803 — после 1849) — участник восстания Черниговского полка.
 Белелюбский, Аполлон Васильевич (1819 – 1878) — русский инженер, действительный статский советник.
 Белелюбский, Николай Аполлонович (1845—1922) — русский инженер и учёный в области строительной механики и мостостроения, заслуженный профессор, тайный советник.

См.также 
 Белелюбские — старинный русский дворянский род, восходящий к середине XVI века.